Brinner Henrique Santos Souza, ismert nevén Brinner (Lavras, 1987. július 16. –), brazil labdarúgó, a Macaé Esporte hátvédje.

További információk 
Brinner adatlapja a soccerway.com oldalon 

1987-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A São Raimundo EC labdarúgói
A Tupi FC labdarúgói
A Paraná Clube labdarúgói
A Botafogo FR labdarúgói
Az EC Bahia labdarúgói
Az AD Portuguesa labdarúgói
A Macaé EFC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek